SMG8 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі 17-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 991 амінокислот, а молекулярна маса — 109 684.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як альтернативний сплайсинг, метилювання.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Некатегоризовані білки